Генри Фицрой ():
  — внебрачный сын английского короля Генриха I.
 Фицрой, Генри, 1-й герцог Графтон (1663—1690) — незаконнорожденный сын Карла II Стюарта и Барбары Вильерс.
 Фицрой, Генри, 5-й герцог Графтон (1790—1863) — британский пэр.
 Фицрой, Генри, 12-й герцог Графтон (род. 1978) — британский пэр.
 Генри Фицрой, герцог Ричмонд и Сомерсет (; 15 июня 1519 — 22 июля 1536) — официально признанный внебрачный сын короля Англии Генриха VIII и Элизабет Блаунт.
  — персонаж произведений канадской писательницы Тани Хафф, основанный на личности Генри Фицроя, герцога Ричмонда и Сомерсета.
 Фицрой, Генри, граф Юстон — старший сын Огастаса Фицроя, 7-го герцога Графтона.

См. также 
 Фицрой
  — британский политик XIX века.
  — английский игрок в крикет XVIII века.